Dellach im Gailtal
 Dellach im Drautal